Рокль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Рокль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Рокль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер